Hordern kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hordern (udde), 
 Mount Hordern, 

Robotskapade Antarktisförgreningar